Zoltowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Zoltowski (1841–1877), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Frank B. Zoltowski (* 1957), australischer Amateurastronom
 Joseph von Zoltowski (1847–1908), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Marcell von Zoltowski (1812–1901), königlich preußischer Generallandschaftsdirektor und Politiker
 Marzel von Zoltowski (1850–1925), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Stefan von Zoltowski (1839–1901), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Zoltowski bezeichnet außerdem:

 (18292) Zoltowski, ein Asteroid des Hauptgürtels